Rokitnik – wieś w powiecie lidzbarskim
 Rokitnik – rodzaj roślin z rodziny oliwnikowatych
 Rokitnik – złośliwy duch z wierzeń kaszubskich